Кристиа́н Ли́ндстрём (; ) — шведский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

Играет на позиции второго (ранее играл на позиции четвёртого).

В качестве тренера женской сборной Великобритании участник  (сборная Великобритании стали чемпионами).

Достижения 
  золото (), серебро ().
 : золото (, ).
 : золото (2011, , , , , ), серебро (), бронза (2009, 2010).
 : серебро ().
 : золото (), бронза ().
 : серебро (), бронза (2009, 2010, ).
 Зимние Универсиады: золото (2013).
 : золото (), серебро ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Частная жизнь 
Не женат.

Его брат-близнец Александр () — тоже кёрлингист, в 2011 в одной команде с Кристианом стал чемпионом мира среди юниоров. Их отец, Кеннет Линдстрём () — также бывший кёрлингист, тренер по кёрлингу.

Примечания

Ссылки 
 Кристиан Линдстрём | Официальный сайт Team Eriksson (команды скипа Оскара Эрикссона)
 Шведские кёрлингисты-мужчины | Сайт Шведской ассоциации кёрлинга (веб-архив) (см. «Lindström, Kristian»)
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швеции
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Европы по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Швеции